|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2009
|-
| vorige: 2008 || volgende: 2010 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2009 was een raceklasse in de autosport. Het was het elfde kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 13 races in 11 raceweekenden.

Adam Christodoulou won het kampioenschap nadat Peter Dempsey in de laatste race op Laguna Seca moest opgeven. Chris Cumming en Michael Guasch wonnen hun kampioenschap in hun categorie.

Races

Uitslagen

Teams

Autosport in 2009
2009